Радо (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радо, Шандор (1899—1981) — советский разведчик, венгерский картограф и географ, доктор географических и экономических наук (1958), революционер.
 Радо, Элизабет (1899—1986) — австрийская оперная певица и педагог по вокалу.
 Валлери-Радо, Рене (1853—1933) — французский писатель, зять Луи Пастера, написавший его первую биографию.

Другое 
 Граф Радо — одна из разновидностей уникальных счётных графов.
 Rado — швейцарский производитель часов класса «люкс».